Bulega ist der Familienname folgender Personen:

 Davide Bulega (* 1971), italienischer Motorradrennfahrer
 Nicolò Bulega (* 1999), italienischer Motorradrennfahrer